Тарата:

 Тарата — город на юге Перу.
 Тарата — одна из 4 провинций перуанского региона Такна.
 Тарата — посёлок в Целинном районе Калмыкии.
 Тарата (Астарта) — вариант имени богини любви и власти Иштар.